Hevesi Sándor, született Hoffmann Sándor (1873–1939) rendező, egyetemi tanár, drámaíró, kritikus, író, műfordító, színházigazgató
 Hoffmann Sándor (1899–1992) Kossuth-díjas vegyészmérnök, egyetemi tanár
 Hoffmann Sándor (1951) agrármérnök, melegégövi mezőgazdasági szakmérnök